Лекейтио (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 1,90 км². Население — 7 438 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

История 
Город основан в 1325 году.

Население

Культура 
От топонима Лекейтио происходит название лекейтиара — шерстяной куртки, элемента национальной одежды басков. При этом в самом Лекейтио слово «лекейтиар» не используется.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бискайи